Roache ist der Familienname von:

 Linus Roache (* 1964), britische Schauspielerin
 William Roache (* 1932), britischer Schauspieler